Ruta Provincial 40 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 40, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 40, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.